Bedrijf
 Van Bergen, voormalige Nederlandse klokkengieterij in Midwolda en Heiligerlee (Groningen). De vestiging in Heiligerlee vormt nu een museum.

Familie
 Van Glymes van Bergen, (Zuid-)Nederlands adellijk geslacht

Godsdienst
 Agia van Bergen, christelijke heilige

Personen met de achternaam Van Bergen
 Alphonsus van Bergen, Zuid-Nederlands edelman, theoloog en aartsbisschop
 Emiel Van Bergen, Belgisch activist binnen de Vlaamse beweging
 George Lodewijk van Bergen, Zuid-Nederlands prins-bisschop
 Giselbert van Bergen, Zuid-Nederlands geestelijke, historicus, schrijver en diplomaat

Zie ook 
 Bergen (doorverwijspagina)
 Lijst van graven van Bergen